Kernohan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Hugh Kernohan (né en 1958), escrimeur olympique britannique
 (1896-1981), pathologiste irlando-américain
 (1939-2004), femme politique australienne de Nouvelle-Galles du Sud
Roxanne Kernohan (1960-1993), actrice canadienne

Toponyme

, quartier résidentiel d'Edmonton en Alberta

Voir aussi

Homonymie de patronyme